— 31-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 22 мая 2013 года на лейбле King Records.

Коммерческий успех 
Начальные поставки (т.е. по состоянию на день выпуска) CD-сингла «Sayonara Crawl» составили 2,3 миллиона экземпляров. Таким образом, группа AKB48 обновила свой персональный рекорд, поставленный в прошлом году синглом «Manatsu no Sounds Good!» (начальные поставки 2 миллиона экземпляров).

Список композиций 
Сингл был издан в 4-х версиях — Type-A (CD+DVD), Type-K (CD+DVD), Type-B (CD+DVD) и в  (CD). Поскольку Type-A, Type-K и Type-B были в двух вариантах с разными каталоговыми номерами, обычном и лимитированном, то по факту версий было 7.

Первые два трека на CD и первые три трека на DVD одинаковые для всех версий.

Type A

Type K

Type B

Театральное издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Профили на King Records
 Type A, первопрессное лимитированное издание
 Type A, обычное издание
 Type K, первопрессное лимитированное издание
 Type K, обычное издание
 Type B, первопрессное лимитированное издание
 Type B, обычное издание
 Театральное издание

Синглы AKB48
Синглы 2013 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)